Суперлига Дании по футболу 2014/2015 () — 25-й сезон чемпионата Дании с момента его основания. Чемпионский титул не смог защитить «Ольборг».

Участники 
Как и в прошлом сезоне в турнире приняли участие 12 команд. Новыми участниками чемпионата стали клубы «Силькеборг» и «Хобро», заменившие выбывших в первый дивизион «Орхус» и «Виборг».

Турнирная таблица

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2014 году
Спорт в Дании в 2015 году